Костина Олександр Віталійович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня, учасник російсько-української війни.
 Костина Олександр Сергійович (1995—2015) — солдат Збройних сил України.

 Костина — село у повіті Сучава в Румунії. Входить до складу комуни Тодірешть.

Примітки